Донелл Ламар Маршалл (; родился 18 мая 1973, Рединг, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за восемь разных клубов.

Ранние годы 

Донелл Маршалл родился в городе Рединг (штат Пенсильвания), учился в Редингской школе, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1994 году закончил Коннектикутский университет, где в течение трёх лет играл за команду «Коннектикут Хаскис», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1646 очков, 695 подборов, 131 передачу, 113 перехватов и 242 блокшота, к тому же один раз помог выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции Big East (1994), после чего она дошла до 1/8 финала турнира NCAA, где проиграла (60—69) команде «Флорида Гейторс».

Карьера игрока 

Играл на позиции тяжёлого форварда и лёгкого форварда. В 1994 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Юта Джаз», «Чикаго Буллз», «Торонто Рэпторс», «Кливленд Кавальерс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Филадельфия-76». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Маршалл включался во 2-ую сборную новичков НБА (1995). В 1994 году признавался баскетболистом года конференции Big East, а также включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 957 игр, в которых набрал 10 716 очков (в среднем 11,2 за игру), сделал 6376 подборов, 1305 передач, 790 перехватов и 848 блокшотов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Родившиеся в Рединге (Пенсильвания)
Выпускники Коннектикутского университета